Polystomellaceae är en familj av svampar. Polystomellaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polystomellaceae